Виктор Львович Витлин (9 марта 1907 год; Екатеринослав, Екатеринославская губерния, Российская империя — 20 сентября 1974 год; Ленинград, СССР) — советский композитор, автор многочисленных детских песен, опер, оперетт, балетов и кантат.

Биография 
Виктор Витлин родился 9 марта 1907 года в Екатеринославе. С 1925 по 1932 годы учился в Ленинградской консерватории по классу композиции В. В. Щербачёва.

В 1932—1934 годах Виктор Витлин был заведующим музыкальной части, а также композитором Театра пролетарского актёра, затем (1934—1935) Драматического театра флота.

В 1937 году Виктор Львович написал музыку к фильму «Днепр в огне» и к мультфильму «Первая охота».

Позднее целиком посвятил себя композиторскому творчеству, особо выделяясь музыкой для детей. Автор многих детских опер, оперетт, балетов, кантат, хоровых и инструментальных произведений, песен, музыки к кинофильмам, спектаклям и радиопостановкам. Им создано свыше трехсот песен для дошкольников.

Сочинения

Балеты 
 «Наш цирк»

Оперы 
 «Сын полка»
 «Царевна-лягушка»
 «Палочка-выручалочка».

Оперетты 
 «Я хороший ученик»

Мюзиклы 
 «Человек рассеянный с улицы Бассейной»

Кантаты 
 «Родная земля»
 «Именем Ленина»
 «Под красным знаменем»

Оратории 
 «Ваш подвиг не забыт»

Детские песни 
 «Зимняя песенка» (слова П. Кагановой)
 «Лесная песенка» (слова П. Кагановой)
 «Серенькая кошечка» (слова С. Погорельского)

и другие.

Композиторы СССР
Родившиеся в Днепре